Jean Dupuis (1829-1912), explorateur et négociant français ; 
 Jean Dupuis (1875-1952), éditeur de bande dessinée belge.